Георги Калоянов може да се отнася за:

 Георги Калоянов (1877 – 1938), български революционер от Малко Търново;
 Георги Калоянов, български революционер от Доганхисар.